Gargallo steht für:
 Gargallo (Piemont), Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 Priolo Gargallo, Gemeinde in der Region Syrakus, Italien
 Gargallo (Teruel), Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien

Gargallo ist der Familienname folgender Personen:
 Lluís Vicenç Gargallo (um 1636–1682), valencianischer Barockkomponist und Kapellmeister an der Kathedrale von Barcelona
 Pablo Gargallo (1881–1934), spanischer Bildhauer und Maler
 Tomaso Gargallo (1536–1614), katalanischer Ordensgeistlicher